Civil War — хеви-пауэр-метал-группа из Швеции, основанная в 2012 году.

История группы 
Civil War была основана покинувшими группу Sabaton в марте 2012 году гитаристами Оскаром Монтелиусом и Рикардом Сунденом, клавишником Даниелем Мюром и ударником Даниелем Муллбаком. Также в группу были приглашены двое музыкантов Astral Doors: вокалист Нильс Патрик Йоханссон и басист Стефан Эриксон. 13 ноября вышел дебютный EP Civil War. Тематика песен не отличается от тематики Sabaton — войны, сражения и известные личности, участвовавшие в них. Альбом The Killer Angels достиг золотого статуса в Швеции. Выход видеоклипа на песню «Gettysburg» был приурочен к 150-летию битвы при Геттисберге.

Участники

Текущий состав 
Рикард Сунден — гитара (2012–н.в.)
Петрус Гранар — гитара (2014–н.в.)
Даниель Мюр — клавишные (2012–н.в.)
Даниель Муллбак — ударные (2012–н.в.)
Келли 'Sundown' Карпентер — вокал (2017–н.в.)

Бывшие участники 
Нильс Патрик Юханссон — вокал (2012–2016)
Оскар Монтелиус — гитара, бэк-вокал (2012–2015)
Стефан 'Pizza' Эрикссон — бас-гитара (2012–2015)

Дискография

Альбомы 
 Civil War (EP) (2012)
 The Killer Angels (2013)
 Gods and Generals (2015)
 The Last Full Measure (2016)
 Invaders (2022)

Синглы 
 Road to Victory (2016)
 ''Dead Man's Glory (2019)
 Invaders (2022)
 Battle of Life (2022)
 Oblivion (2022)

Примечания 

 
Рок-группы Швеции
Хеви-метал-группы Швеции
Пауэр-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов